La stagione 1999-2000 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni i ZSC Lions, mentre la regular season è stata vinta dall'HC Lugano.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 
Rapperswil-Jona Lakers 2 - SCL Tigers 4  (2-5; 4-1; 0-4; 2-4; 5-1; 0-3)

Spareggio (LNA-LNB) 
Rapperswil-Jona Lakers 4 - EHC Chur 1  (5-4; 5-1; 4-5; 5-2; 3-1)

I Rapperswil-Jona Lakers rimangono in LNA, ma dato l'allargamento del campionato a dodici squadre, vengono promossi automaticamente anche l'EHC Chur e l'HC La Chaux-de-Fonds.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2000
Hockey su ghiaccio nel 1999
Hockey su ghiaccio nel 2000